Chinese Volleyball League 1996-1997 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 1996-1997 – torneo di pallavolo maschile